Кошкентский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Хивском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Кошкент.

Население 
 Национальный состав — лезгины. По религии — мусульмане-сунниты.

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Хивского района
Сельские поселения Дагестана